Аутсóрминг (outsorming) (от англ. outer и рус. СОРМ-сокр. от Система технических средств для обеспечения функций Оперативно-Разыскных Мероприятий) — передача функции реализации технических мероприятий в области СОРМ (предписанных лицензиями на деятельность в области связи) присоединяющему оператору связи, на основании договора, в целях обеспечения требований реализации СОРМ.

Аутсорминг позволяет операторам связи выполнять требования к лицензиям на деятельность в области связи без капитальных затрат на приобретение оборудования СОРМ. Реализация СОРМ на сети одного оператора связи с применением технических средств СОРМ другого оператора связи по согласованию с уполномоченным территориальным органом ФСБ России.

В российской практике передачу реализации СОРМ на аутсорсинг правоохранители допускали давно (с 2016 года), но начал практически использоваться только в 2021 году из-за сложностей схемы реализации и согласований с регуляторами.

В настоящее время эта услуга выглядит как симбиоз аренды оборудования и консалтинговых услуг. Оператор аутСОРМинга берет на себя обеспечение транзита трафика присоединяемого оператора через свой узел связи, на котором уже реализован СОРМ и согласовывает необходимые документы (план, письма, схему реализации и прочее) с территориальным органом ФСБ России, получая за это вознаграждение в виде некой абонентской платы.

Появление такой услуги, как аутсорминг, позволило микро, малым и средним операторам связи на территории РФ, выполнять требования к лицензиату в части обязательств по реализации СОРМ-1, СОРМ-2, СОРМ-3 и подготовиться к выполнению СОРМ Яровая. Ранее финансовая нагрузка, которую несли операторы, самостоятельно реализуя СОРМ, достигала до 30 % от годового оборота компании, что ставило бизнес под вопрос о нецелесообразности его существования.

Аутсорминг позволил существенно снизить затраты и вести деятельность компании в рамках законного поля.

Интернет
Оперативно-разыскная деятельность
Радиосвязь
Связь в России
Конфиденциальность
Телефонная связь